

Населені пункти та їхні частини
 Оґродзона — село в гміні Дашина Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Оґродзона — село в гміні Ленкі-Шляхецькі Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Оґродзона — село в гміні Дембовець Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Оґродзона — колонія в гміні Ленкі-Шляхецькі Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства

Примітки